Vogtland – pasmo górskie w Czechach i Niemczech
 Vogtland – powiat w Niemczech, w kraju związkowym Saksonia
 Vogtland – marka samochodu